Jeopardy har flere betydninger:
 Jeopardy! − en tv-quiz
 Jeopardy (tv-serie) − en britisk tv-serie
 Jeopardy (film) − en amerikansk film fra 1953
 Jeopardy (album) − et britisk album fra 1980
 Jeopardy (sang) − en sang fra The Greg Kihn Band
 I Lost on Jeopardy − en sang fra "Weird Al" Yankovic